Sprężanie (budownictwo) - świadome i kontrolowane wprowadzenie sił do konstrukcji budowlanej, jej elementu lub złącza, celem przeciwdziałania siłom lub odkształceniom pochodzącym od obciążeń zewnętrznych.

Systemy konstrukcyjne